Медухово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Медухово — хутор в Зельвенском районе Гродненской области.
 Медухово — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Медухово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Медухово — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.